Блаженков — русская фамилия. Известные носители:
 Блаженков, Валентин Терентьевич (1926—2003) — первый секретарь Мелитопольского горкома КПСС (1959—1969), делегат ХХIII съезда КПСС.
 Блаженков, Валерий Валентинович (род. 1949) — российский физик, доктор технических наук.